Den Namen RaiffeisenVolksbank Gewerbebank trugen früher unter anderem die Banken

 VR-Bank Mittelfranken Mitte mit Sitz in Ansbach
 die RaiffeisenVolksbank Gewerbebank, Ornbau
 die RaiffeisenVolksbank Gewerbebank, Neuendettelsau
 die RaiffeisenVolksbank Gewerbebank Herrieden